Međuopćinsku ligu Istok (Vinkovci-Županja-Đakovo) su činili klubovi iz općinskih nogometnih saveza Vinkovci, Županja i Đakovo. 
U sezoni 1990./91. je predstavljala ligu šestog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije. 
Prvak Međuopćinske nogometne lige Istok bi sljedeće sezone igrao u Hrvatskoj nogometnoj ligi Istok, dok bi posljednje plasirani klubovi ispadali u Općinske lige Vinkovci, Županja i Đakovo.

Ljestvica

Povezani članci  
 Međuopćinska nogometna liga Jug 1990./91.

Izvori 

 Željko Batarilović: Nogometni klub Otok 1923. – 2003., monografija NK Otok, Otok 2003.

1990-91
1990-91 MOL Istok
MOL Istok